hipobulia
 bradykinezja